Mellemfrekvens har flere betydninger:
 Mellemfrekvens (frekvensområde) - mellembølger.
 Mellemfrekvens (radioteknik) - Mellemfrekvensen (MF og IF fra engelsk Intermediate frequency) er frekvensforskellen mellem det indkomne radiosignal og modtagerens indbyggede oscillatorfrekvens.